De Haar (Assen), een buurtschap in de gemeente Assen
De Haar (Berkelland), een buurtschap in de gemeente Berkelland
De Haar (Coevorden), een buurtschap in de gemeente Coevorden
De Haar (Hardenberg), een buurtschap in de gemeente Hardenberg
De Haar (Het Hogeland), een gehucht en streek in de gemeente Het Hogeland
De Haar (Hoogeveen), een plaats in Drenthe
De Haar (Utrechtse Heuvelrug), een buurtschap in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
De Haar (Westerkwartier), een streek in de gemeente Westerkwartier
De Haar (waterschap), klein waterschap in de gemeenten Hoogland en Baarn
De Haar (straat), een straatnaam in de wijk Emmerhout in de gemeente Emmen
Kasteel de Haar, een kasteel bij Haarzuilens
Golfclub De Haar, te Haarzuilens
Station De Haar, een voormalig spoorwegstation op de kruising van de spoorlijnen Kesteren-Amersfoort en Utrecht-Arnhem
Verzorgingsplaats De Haar, een verzorgingsplaats langs rijksweg 1